Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 11 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Kristina Mladenovic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Rome
Sport en Italie en 2015
Tennis en mai 2015